Зеја може да се односи на:
 Зеја (река) (-{Зея}-), река у Русији, притока реке Амур
 Зеја (град) (-{Зея}-), град у Русији, на реци Зеја
 Зеја (апарат), руски космички апарат